De Erovnuli Liga 2, voorheen Pirveli Liga, is het tweede niveau van het voetbal in Georgië.

De competitie werd in 1990 gestart en bestaat uit 15 clubs. De bovenste twee teams van de ranglijst promoveren naar de Erovnuli Liga en de onderste twee degraderen naar de Liga 3.

Winnaars

Georgische voetbalcompetitie